O Campeonato Carioca de Futebol de 1946 foi um dos mais disputados de todos os tempos, uma vez que quatro equipes (Fluminense, Botafogo, Flamengo e America) terminaram empatadas no primeiro lugar com 26 pontos cada, havendo a necessidade da disputa de um quadrangular extra em turno e returno. Esse torneio-desempate foi chamado pela imprensa de Supercampeonato, acontecimento inédito para o futebol carioca, até então.

História 

A competição em sua fase regular foi disputada entre 7 de julho e 22 de dezembro por dez equipes (America,  Botafogo, Bangu, Bonsucesso, Canto do Rio, Flamengo, Fluminense, Madureira, São Cristóvão e Vasco da Gama) em turno e returno, todos se enfrentando entre si.

No final do emocionante Supercampeonato, prevaleceu o Fluminense do folclórico técnico Gentil Cardoso, que teria pedido a contratação do artilheiro Ademir de Menezes, cujo passe pertencia ao Vasco, profetizando: 'Dêem-me Ademir que eu lhes darei o campeonato'. 

Ademir apesar de não ter sido o artilheiro da equipe, acabaria sendo uma relevante peça no esquema armado por Gentil Cardoso, com seus 25 gols, inclusive marcando o gol do título na derradeira partida do quadrangular final, contra o Botafogo, em 22 de dezembro, no Estádio São Januário, perante 27.491 torcedores pagantes, número este que não inclui os sócios dos clubes, que habitualmente não pagavam pelos ingressos. 

O artilheiro da equipe tricolor e do campeonato foi o ponta-esquerda Rodrigues, que também brilharia posteriormente no Palmeiras, assinalando 28 gols.

O Fluminense teve como time base: Robertinho, Guálter e Haroldo; Pé-de Valsa, Pascoal e Bigode; Pedro Amorim, Simões, Ademir de Menezes, Orlando Pingo de Ouro e Rodrigues, uma equipe ofensiva que marcou 97 gols em 24 jogos.

Além dos tricolores, o campeonato do então Distrito Federal foi disputado por craques, muitos deles defendendo a Seleção Brasileira, como Zizinho (Flamengo), Heleno de Freitas (Botafogo), Danilo (Vasco) e Jorginho (America), entre outros.

Classificação 

 Supercampeonato

Premiação

Fonte 
ASSAF, Roberto e MARTINS, Clóvis - Campeonato Carioca, 96 anos de história, 1902-1997. Ed. Irradiação Cultural, 1997.

Ligações externas 
 Revista Esporte Ilustrado de 1947 sobre o Campeonato Carioca de 1946.

Campeonato Carioca de Futebol
Futebol de 1946 no Brasil
Fluminense Football Club